Зоммерхальдер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зоммерхальдер, Джулиано (род. 1985) — швейцарский трубач.
 Зоммерхальдер, Макс (род. 1947) — швейцарско-немецкий трубач и музыкальный педагог.